Termin NFDA ima više značenja.

 N-supstituisana formamidna deformilaza, enzim
 Federacija maloprodajne motorne industrije ()